Halicarcinus är ett släkte av kräftdjur. Halicarcinus ingår i familjen Hymenosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Halicarcinus